Benard Ochieng (1996) – calciatore keniota
 David Jairus Ochieng Okumu (1976) – cantante, chitarrista e produttore discografico austriaco naturalizzato britannico
 David Ochieng (1992) – calciatore keniota
 Duncan Ochieng (1978) – calciatore keniota
 Edgar Ochieng (1977) – calciatore keniota
 Kennedy Ochieng (1971) – ex velocista keniota
 Ovella Ochieng (1999) – calciatore keniota
 Willis Ochieng (1981) – calciatore keniota